Der Grand Prix der Nordischen Kombination 2012 war eine vom Weltverband FIS ausgetragene Wettkampfserie in der Nordischen Kombination. Diese wurde in jener Saison zum 15. Mal ausgetragen. Die Serie umfasste die vier Stationen Sotschi, Oberwiesenthal, Val di Fiemme und Oberstdorf. Sie begann am 21. Juli und endete am 1. September 2012.

Ergebnisse und Wertungen

Grand-Prix-Übersicht

Wertungen

Siehe auch 
 Weltcup der Nordischen Kombination 2012/13

Weblinks 

2012
Sportveranstaltung 2012
Sportveranstaltung in Sotschi
Sportveranstaltung in Oberwiesenthal
Sportveranstaltung im Trentino
Sportveranstaltung in Oberstdorf
Wintersport (Oberstdorf)